Németország
Rattelsdorf, település Bajorországban
Rattelsdorf, település Türingiában